El príncipe Mauricio de Battenberg, KCVO (3 de octubre de 1891- 27 de octubre de 1914), fue descendiente de la Casa de Hesse, a través de la Familia Battenberg, y de la Familia Real Británica, el nieto más joven de la reina Victoria  del Reino Unido, nacido 32 años después del mayor, Guillermo II de Alemania. Fue conocido durante toda su vida como el Príncipe Mauricio de Battenberg, ya que murió antes de que la Familia Real Británica renunciara a sus títulos alemanes, y los Battenberg adoptaran el nombre Mountbatten.

Primeros años 

El príncipe Mauricio nació el 3 de octubre de 1891. Se le dio el nombre de Mauricio en honor de su padre, el príncipe Enrique de Battenberg, y su bisabuelo, el conde Mauricio von Hauke, Víctor por su abuela, la Reina, y Donald, en honor a Escocia, ya que había nacido en el Castillo de Balmoral. Su padre era el príncipe Enrique de Battenberg, hijo del príncipe Alejandro de Hesse y del Rin y de la condesa Julia de Hauke. Su madre era la princesa Enrique de Battenberg (nacida princesa Beatriz del Reino Unido), hija menor de la reina Victoria y de Alberto, príncipe consorte.

Como su padre era hijo de un matrimonio morganático, el príncipe Enrique de Battenberg tomó el título de Príncipe de Battenberg de su madre, la condesa Julia Hauke, que había sido creada Princesa de Battenberg por propio derecho. Como tal, Mauricio fue titulado Su Alteza Serenísima el Príncipe Mauricio de Battenberg, desde su nacimiento. En el Reino Unido, fue titulado Su Alteza el príncipe Mauricio de Battenberg por Real Cédula aprobada por la reina Victoria en 1886.

Como el más joven de sus cuatro hermanos, Mauricio era el más parecido a su padre, quien murió cuando el príncipe sólo tenía cuatro años, la misma edad que tenía su madre cuando su padre murió. Fue educado en Lockers Park Prep School, Hertfordshire.

Su hermana mayor, Victoria Eugenia de Battenberg, se casó con Alfonso XIII de España, y fue reina consorte de España entre 1906 y 1931.

Años después 

Mauricio asistió al prestigioso Wellington College y fue miembro de la Benson House. El joven príncipe sirvió durante la Primera Guerra Mundial como teniente del Real Cuerpo de Fusileros del Rey, y murió en acto de servicio en la primera Batalla de Ypres en 1914. Su madre rechazo la repatriación del cuerpo de su hijo. Está enterrado en Ypres Town Commonwealth War Graves Commission Cemetery.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza el príncipe Mauricio de Battenberg.
 En el Imperio alemán: Su Alteza Serenísima el príncipe Mauricio de Battenberg.

Órdenes 

 Caballero comendador de la Real Orden Victoriana. (Reino Unido).
Extranjeras
 Caballero grans cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (27/05/1906).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Militares británicos de la Primera Guerra Mundial
Casa de Battenberg
Caballeros comendadores de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III